Anna Gavalda (1970, Boulogne-Billancourt, Alts del Sena), periodista i novel·lista francesa 
 Bisbat del Gavaldà
 Can Gavaldà, casa del municipi de Capçanes (Priorat) 
 Comtat de Gavaldà, jurisdicció feudal entre l'Alvèrnia i el Llenguadoc 
 Lluís Gavaldà i Roig (Constantí, Tarragonès, 1963), cantant i principal compositor del grup Els Pets